Laureaci i nominowani do Fryderyków w kategorii album roku reedycja/nagranie archiwalne.

W 2004 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

Lata 2001–2004

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Album, archiwa